Мендзижеч — місто у Любуському воєводстві Польщі
 Мендзижець-Підляський — місто у Люблінському воєводстві Польщі